Piecki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Mrągowski
 Piecki (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Mrągowski
 Piecki (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Suwalski
 Piecki (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Starogardzki
 Piecki (Kujavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Bydgoski